

Persone 
 Alessio di Roma, patrizio romano del IV secolo, venerato come santo dalle chiese cattolica e ortodossa
 Alessio Falconieri, cofondatore dei Servi di Maria, venerato come santo dalla chiesa cattolica
 Alessio, vescovo ortodosso russo, venerato come santo dalle chiese cattolica e ortodossa

Toponomastica 
 Sant'Alessio, quartiere di Lucca
 Sant'Alessio con Vialone, comune in provincia di Pavia
 Oasi di Sant'Alessio, sita nel suddetto comune
 Sant'Alessio in Aspromonte, comune nella città metropolitana di Reggio Calabria
 Sant'Alessio Siculo, comune nella città metropolitana di Messina

Altro 
 Sant'Alessio, melodramma del 1632 di Stefano Landi